

Узинагаш — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Узинагаш — село, Мендикаринський район, Костанайська область